Heisbourg ist der Name folgender Personen:

 François Heisbourg (* 1949), luxemburgisch-französischer Politikberater 
 Georges Heisbourg (1918–2008), luxemburgischer Diplomat